Европейский математический конгресс (, ECM) — крупнейшая европейская конференция, посвящённая математике; проводится раз в 4 года под эгидой Европейского математического общества. Первый конгресс прошёл в Париже в 1992 году. Доклады на конгрессе делятся на пленарные (Plenary Lectures) и секционные (Invited Lectures).

Материалы конгресса впоследствии публикуются в Proceedings of European Congresses of Mathematics.

1992, Париж 
 Арнольд, Владимир Игоревич Vasiliev’s theory of discriminants and knots.
 Laszlo Babai Transparent proofs.
 Corrado de Concini Representations of quantum groups at roots of 1.
 Дональдсон, Саймон Gauge theory and four-manifold topology.
 Björn Engquist Numerical approximations of hyperbolic conservation laws.
 Лионс, Пьер-Луи On some recent methods in nonlinear partial differential equations.
 Werner Müller Geometry and spectral theory.
 Мамфорд, Дэвид Computer vision from a mathematical perspective.
 Alain-Sol Sznitman Brownian motion and obstacles.
 Michèle Vergne Cohomologie equivariante et formules de caracteres.

1996, Будапешт 
 Алон, Нога Randomness and pseudo-randomness on discrete mathematics.
 Gérard Ben Arous Large deviation as a common probabilistic tool for some problem of analysis, geometry and physics.
 Дубровин, Борис Анатольевич Reflection groups quantum cohomologies and Painleve’s equations.
 Коллар, Янош Low degree polynomial equations: arithmetic, geometry and topology.
 Jacques Laskar The stability of the Solar System.
 Dusa McDuff Recent progress in symplectic topology.
 Меркурьев, Александр Сергеевич K-theory and algebraic groups.
 Мильман, Виталий Давидович Surprising geometric phenomena of high-dimensional convexity theory.
 Stefan Müller Microstructures, geometry and the calculus of variations.
 Серр, Жан-Пьер Correspondences and dictionaries in geometry and number theory.

2000, Барселона 
 Robbert Dijkgraaf The Mathematics of M-Theory
 Hans Föllmer Probabilistic aspects of financial risks.
 Hendrik W. Lenstra Flags and lattice basic reduction.
 Манин, Юрий Иванович Moduli, motives, mirrors.
 Мейер, Ив The role of oscillations in non-linear problems.
 Carles Simó New families of solutions in N-body problems.
 Marie-France Vignéras Local Langlands correspondance for GL(n,Q_p) modulo l ≠ p.
 Виро, Олег Янович Dequantization of real algebraic geometry on logarithmic paper.
 Уайлс, Эндрю Джон Galois representations and automorphic forms

2004, Стокгольм 
 François Golse Hydrodynamic Limits
 Francesco Guerra Mathematical aspects of mean field spin glass theory.
 Johan Håstad Efficient computational proofs and inapproximability.
 Окуньков, Андрей Юрьевич Random surfaces and algebraic curves.
 Шрамм, Одед Conformally invariant random processes.
 Zoltán Szabó Holomorphic discs and low dimensional topology.
 Клэр Вуазен Recent progresses in Kaehler and Complex Algebraic Geometry.

2008, Амстердам 
 Luigi Ambrosio Optimal transportation and Evolution Problems in Spaces of Probability Measures
 Christine Bernardi From A Posteriori Analysis to Automatic Modelling
 Бургейн, Жан New developments in Arithmetic Combinatorics
 Jean-François Le Gall The continuous limit of large random planar maps
 François Loeser The Geometry behind non-archimedean integrals
 Ловас, Ласло Very large graphs
 Matilde Marcolli Renormalization, Galois Symmetries and Motives
 Felix Otto Pattern formation and partial differential equations
 Решетихин, Николай Юрьевич Topological Quantum Field Theory- 20 years later
 Тейлор, Ричард Лоуренс The Sato-Tate conjecture

2012, Краков 
 Adrian Constantin Some mathematical aspects of water waves
 Camillo De Lellis Dissipative solutions of the Euler equations
 Herbert Edelsbrunner Persistent homology and applications
 Громов, Михаил Леонидович In search for a structure
 Christopher Hacon Classification of Algebraic Varieties
 Каждан, Давид Classification of affine Kac-Moody-Groups over local and global fields
 Томаш Лучак Treshold Behaviour of Random Discrete Structures
 Sylvia Serfaty Renormalized Energy, Abrikosov lattice and log gases
 Шелах, Сахарон Classifying classes of structures in model theory
 Michel Talagrand Geometry of Stochastic Processes

2016, Берлин 
 Karine Chemla How has one, and how could one, approach the diversity of mathematical cultures?
 Гайфуллин, Александр Александрович Flexible polyhedra and their volumes
 Gil Kalai Combinatorics of Boolean functions and more
 Antti Kupiainen Quantum Fields and Probability
 Clément Mouhot DeGiorgi-Nash-Moser and Hörmander theories: new interplays
 Daniel Peralta-Salas Existence of knotted vortex structures in stationary solutions of the Euler equations
 Полтерович, Леонид Викторович Symplectic rigidity and Quantum Mechanics
 Петер Шольце Perfectoid Spaces and their Applications
 Karen Vogtmann The topology and geometry of automorphism groups of free groups
 Barbara Wohlmuth Complexity reduction techniques for the numerical solution of PDEs

См. также 
 Список пленарных докладов на Международных конгрессах математиков

Примечания

Ссылки 
 Страница Европейских математических конгрессов на сайте Европейского математического общества

Списки:Математика
История математики